

Patronyme

 Adam Lorenc (1998-), joueur polonais de volley-ball ;
 Michał Lorenc, (1955- ), compositeur de musique de film polonais ;
 Richard Lorenc, (1951- ), arbitre australien de football.